Persönlichen Adel gibt es

 in Großbritannien, siehe Britischer Adel#Die Gentry
 in Deutschland, siehe Deutscher Adel#Persönlicher Adel